Ла Бесерера има више значења:

 Ла Бесерера (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Бесерера (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Бесерера (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику